Cillei Hermann (1333 körül – 1385) Celje (Cilli) grófja
 Cillei Hermann (1360 körül – 1435) horvát-szlavón bán, majd bosnyák trónörökös
 Cillei Hermann (1383–1421) freisingi püspök